Склад збірної Гани на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Гана
Гана 2014